Utenbach – frazione della città di Apolda (Turingia)
 Utenbach – frazione del comune di Mertendorf (Sassonia-Anhalt)